Gerda kan syfta på:

 Gerda – ett nordiskt kvinnonamn
 122 Gerda – en asteroid
 Gerda (dikt) – en dikt av Esaias Tegnér
 Gerda (lundaspex) – ett lundaspex som har fått sitt namn av Tegnérs dikt. Uruppfördes 1886.

Fartyg

 Briggen Gerda – sjösatt 1868, byggd vid O. A. Brodins skeppsvarv i Gävle
 Gerda Gefle – en brigg byggd 1995-2006 som replika av Gerda från 1868
 S/S Gerda (1865) – byggd 1865, svensk ångslup
 S/S Gerda (1887) – byggd 1887, svensk ångslup bytte senare namn till Trafik II, skrotad 1954 i Finland